Gieorgij Siergiejewicz Czerwiakow, ros. Георгий Сергеевич Червяков (ur. 15 lutego 1990 w Łyświe) – rosyjski skoczek narciarski, reprezentant klubu z Permu. Uczestnik mistrzostw świata w lotach (2010) oraz mistrzostw świata juniorów (2009 i 2010). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Na arenie międzynarodowej zadebiutował 12 lipca 2008, zajmując 19. miejsce w zawodach FIS Cup w Oberwiesenthal. 7 lutego 2009 zdobył pierwsze punkty w zawodach Pucharu Kontynentalnego, zajmując 18. miejsce w konkursie rozgrywanym na skoczni w Zakopanem. Uczestniczył w Mistrzostwach Świata Juniorów 2009 i 2010, zajmując na drugich z nich 12. miejsce indywidualnie.

6 lutego 2010 w Willingen po raz pierwszy wystartował w Pucharze Świata, zajmując 45. miejsce. W marcu tego samego roku wystąpił na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2010. Indywidualnie zajął 43. pozycję w kwalifikacjach, nie uzyskując awansu do konkursu głównego, a zawody drużynowe ukończył na 9. pozycji. W styczniu 2011 wystąpił w zawodach Pucharu Świata w Sapporo, zajmując miejsca w piątej dziesiątce. Najlepszym jego osiągnięciem w Pucharze Kontynentalnym jest 10. miejsce z 9 stycznia 2011 z Sapporo. Ostatnim występem Czerwiakowa na arenie międzynarodowej był start w Pucharze Kontynentalnym w Renie w grudniu 2014.

W 2010 zdobył srebrny medal mistrzostw Rosji na skoczni dużej.

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty G. Czerwiakowa na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty G. Czerwiakowa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Ludzie urodzeni w Łyświe
Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1990